Tramp ist:
 ein amerikanischer Wanderarbeiter, siehe Tramp
 eine Betriebsform in der Seeschifffahrt, siehe Trampschifffahrt
 eine französische Comicreihe über den Kapitän eines Tramp-Schiffes, siehe Tramp (Comic)
 ein Modul für das entfernte Bearbeiten von Dateien im Texteditor Emacs.
 eine britische Bluesband, siehe Tramp (Band)
 eine Figur, die Charlie Chaplin in seinen Filmen verkörperte, darunter ein Kurzfilm gleichen Namens, siehe Der Tramp (1915)
 ein Song des US-amerikanischen Folksängers Joe Hill
 ein Song der britischen Band The Stranglers
 die zivile Version des Trabant 601 Kübel
 der Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Western Laminates
 TRAMP ist das Akronym für „Transparent Remote Access, Multiple Protocol“

Tramp ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Tramp (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Mike Tramp (* 1961), dänischer Rocksänger
 Wilhelm Tramp (* 1881, † 1940), Deutscher Figuren- und Landschaftsmaler

Siehe auch
 Tramp 60, ein Spezialfahrzeug aus der DDR
 Trampen
 Tramp-Buch, siehe Trampbücher